Stena Britannica ist der Name folgender Schiffe:

 Stena Britannica, Fährschiff, siehe Sardegna Bella (1967)
 Stena Britannica, RoRo-Schiff, siehe Stena-Searunner-Klasse #Stena Project (1986–1988)
 Stena Britannica, Fährschiff, siehe Saga (Schiff, 1981) (1991–1994)
 Stena Britannica, Fährschiff, siehe Finnfellow (2000–2003)
 Stena Britannica, Fährschiff, siehe Stena Scandinavica (Schiff, 2003)
 Stena Britannica, Fährschiff, siehe RoPax 55 (2010)